Большое Гнездо:
 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо — великий князь владимирский в 1176—1212 годах.
 Андрей Иванович Толстой — граф, действительный статский советник.
 Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» — дмитровский муниципальный драматический театр.